Het seizoen 2013/14 van de Premier League was het 22ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds de oprichting van de Premier League in 1992 en het 116de seizoen sinds het ontstaan van de Engelse voetbalcompetitie. Aan de competitie deden twintig clubteams mee.

Wigan Athletic, Reading en Queens Park Rangers degradeerden in het vorige seizoen naar de Football League Championship en werden vervangen door Hull City, Cardiff City en Crystal Palace.

Fulham, Cardiff City en Norwich City degradeerden dit seizoen uit de Premier League. Manchester City werd op de laatste speeldag voor de vierde keer kampioen van Engeland.

Trivia  
Deze editie van de Premier League was de eerste zonder Alex Ferguson. Hij was actief als coach van Manchester United nog voor de Premier League werd opgericht in 1992.

Teams 
De volgende teams namen deel aan de Premier League tijdens het seizoen 2013/14.

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Hat-tricks

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2013/14 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Uitslagen 

<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#CFC; font-size:11px;">Groen : Thuisteam heeft gewonnen
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#9cF; font-size:11px;">Blauw : Gelijkspel
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#FCC; font-size:11px; margin-bottom:10px;">Rood : Uitteam heeft gewonnen

Positieverloop per club

Manchester City

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester City, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van de Chileense trainer-coach Manuel Pellegrini voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Prijzen

Speler en manager van de maand

Jaarlijkse prijzen 

PFA Speler van het jaar:  Luis Suárez (Liverpool)
FWA Speler van het jaar:  Luis Suárez (Liverpool)
Barclays Speler van het jaar:  Luis Suárez (Liverpool)
PFA Talent van het jaar:  Eden Hazard (Chelsea)
Premier League Trainer van het jaar:  Tony Pulis (Crystal Palace)
Barclays Gouden Schoen:  Luis Suárez (Liverpool)
Barclays Gouden Handschoen:  Petr Čech (Chelsea) en  Wojciech Szczęsny (Arsenal)

Football League Championship

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013/14 uit in de Football League Championship.

Football League One

Play-offs

Rotherham United promoveert en komt in het seizoen 2014/15 uit in de Football League Championship.

Football League Two

Play-offs

Fleetwood Town promoveert en komt in het seizoen 2014/15 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2013/14
Football League Cup 2013/14
Engels voetbalelftal in 2013
Engels voetbalelftal in 2014

Competitievoetbal 2013/14
Engels voetbalseizoen